Anglojęzyczny odpowiednik słowa „republika”.

Pozostałe znaczenia:

Miejscowości i jednostki administracyjne w Stanach Zjednoczonych 
 Republic – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Republic – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
 Republic – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Greene
 Republic – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca
 Republic – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Republic – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Ferry
 Gmina Republic (ang. Republic Township) w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
 Hrabstwo Republic w stanie Kansas

Statki 
 SS Republic – amerykański parowiec bocznokołowy, zwodowany w 1853 roku
 SS Republic – brytyjski transatlantyk, zwodowany w 1871 roku
 RMS Republic – brytyjski transatlantyk, zwodowany w 1903 roku

Muzyka 
 Republic – węgierski zespół muzyczny
 Republic – album zespołu New Order z 1993 roku
 Republic Records – amerykańska wytwórnia muzyczna

Inne 
 Republic Aviation – amerykańskie przedsiębiorstwo produkujące samoloty wojskowe
 Republic: The Revolution – fabularno-strategiczna gra komputerowa z 2003 roku (w Polsce znana pod tytułem Republika: Rewolucja)

Zobacz też 
 Republika (ujednoznacznienie)